Brack:
 Antonio (José) Brack Egg (* 1940, Oxapampa), biólogo, ecologista, escritor e investigador peruano
 Viktor Brack (1904, Haaren – 1948, Landsberg am Lech)

 William Dunlop Brackenridge ("Brack.")